Wujciak ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Wujciak (1901–1977), deutscher Politiker (CDU)
 Rainer Wujciak (1946–2017), deutscher Politiker (SPD) und Beamter